Er waren in de geschiedenis twee kardinalen met de naam Ippolito Aldobrandini

 Ippolito Aldobrandini (1536-1605), de latere paus Clemens VIII (niet te verwarren met Tegenpaus Clemens VIII).
 Ippolito Aldobrandini (1596-1638), de latere Camerlengo.

Trivia
In de geschiedenis waren er in totaal 9 bisschoppen met de achternaam Aldobrandini, waarvan 7 kardinalen. Hun voornamen waren wel weer zeer verschillend, zodat de kans op verwarring hier minder groot zal zijn.

Externe links
 Paus Clemens VIII op Catholic Hierarchy
 Camerlengo Ippolito Aldobrandini op Catholic Hierarchy